Kaatsland (Sneek) - voormalig sportpark in Sneek
 Kaatsland (straat) - straat in Sneek